Божко́ — украинская фамилия, происходит от мужского старославянского имени «Бо́жко», сокращённого варианта имени Бо́гдан. Известные носители:
 
 Божко, Александра Михайловна (1915—?) — советский сельскохозяйственный деятель, Герой Социалистического Труда (1948).
 Божко, Андрей Николаевич (1939—2017) — советский учёный-испытатель космической техники, участник эксперимента по имитации полёта на Марс (1967—1968).
 
 Божко, Георгий Дмитриевич (1898—1964) — полковник Советской Армии.
 Божко, Дмитрий — советский и белорусский самбист.
 Божко, Евфим Назарович (1893—1919) — русский и украинский офицер.
 Божко, Иван Акимович (?—?) — советский партийный и государственный деятель, председатель сельского исполнительного комитета Саратовского областного Совета народных депутатов.
 Божко, Мария Болеславовна (род. 1940) — советская колхозница, депутат Верховного Совета СССР.
 Божко, Николай Андреевич (род. 1937) — советский и российский учёный-геолог.
 Божко, Савва Захарович (1901—1947) — советский писатель.
 Божко, Сергей Юрьевич (род. 1973) — советский, российский и украинский футболист.
 Божко, Юрий Николаевич (род. 1961) — первый вице-губернатор Липецкой области.